Владичени има више значења:

 Владичени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Владичени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији